drh – vecchio codice ISO 639-3 della lingua darkhat, ritirato per unione con lingua mongola halh (ISO 639-3 khk)